Marusza – rzeka w Rumunii
 Marusza – okręg administracyjny w Rumunii
 Marusza – wieś w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, w gminie Grudziądz